Cedar Bluff kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cedar Bluff (Alabama)
Cedar Bluff (Virginia)